Аллсвенскан 2016 — 92-й сезон від часу створення вищого дивізіону (в 1924 році). У чемпіонаті беруть участь 16 клубів. Сезон 2016 року проводиться у два кола, розпочався 2 квітня й завершився 6 листопада 2016. Чемпіонський титул здобув клуб Мальме ФФ.

Плей-оф до сезону 2016 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 листопада 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 листопада 2015

|}

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Учасники сезону 2016 року

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Естерсундс ФК взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2017—2018 як переможець Кубку Швеції з футболу 2016—2017

Позначення:

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Плей-оф 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 листопада 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 листопада 2016

|}

Клуб Гальмстад БК разом із ІК «Сіріус» (Уппсала) і АФК Ескільстуна завоювали право виступати в Аллсвенскан у сезоні 2017 року.

Статистика

Найкращі бомбардири сезону

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Аллсвенскан на soccerway 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
2016 у шведському спорті